Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 2000/01 zum 67. Mal ausgespielt.

Pokalsieger wurde vor 15.400 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum ersten Mal der FC Kärnten durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung über den FC Tirol Innsbruck. Torschützenkönig wurde Roland Kollmann (FC Kärnten) mit sieben Treffern.

Vorrunde 

Die Europacupstarter FC Tirol Innsbruck, SK Sturm Graz, SK Rapid Wien und Grazer AK hatten in der Vorrunde ein Freilos.

|}

1. Runde 

Die Europacupstarter FC Tirol Innsbruck, SK Sturm Graz, SK Rapid Wien und Grazer AK hatten in der ersten Runde ein Freilos.

|}

2. Runde 

Die Europacupstarter FC Tirol Innsbruck, SK Sturm Graz, SK Rapid Wien und Grazer AK hatten in der ersten Runde ein Freilos.

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Torschützentabelle

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 2000/01 (abgerufen am  26. September 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 2000/2001 (abgerufen am  26. September 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 2000/01 (abgerufen am 26. September 2016)

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2000/01